Синицький:

 Синицький Віктор Павлович (*1967) — Герой Радянського Союзу
 Синицький Володимир Михайлович (1896—1986) — живописець
 Синицький Данило Олександрович (1835—1908) — подільський церковний історик і краєзнавець 19 століття
 Синицький Євген Данилович (1866—1915) — юрист, педагог
 Синицький Зосима Петрович (1904—1994) — радянський важкоатлет і тренер з легкої атлетики.
 Синицький Лев Аронович (1924—2009) — фізик, доктор технічних наук, професор кафедри радіофізики Львівського національного університету імені Івана Франка
 Синицький Леонтій Данилович (1864—1933) — географ, педагог
 Синицький Максим Стратонович (1882—1922) — український громадський і культурно-освітній діяч
 Синицький Олег Васильович (*1968) — колишній український футболіст, захисник
 Синицький Радіон Олегович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища